Els llocs palafítics prehistòrics dels Alps són una sèrie d'assentaments de palafits prehistòrics (o habitatges sobre pilars) en i al voltant dels Alps construïts des dels 5000-500 aC a les vores de llacs, rius o aiguamolls. Es tracta de 111 llocs, situats a Àustria (5 llocs), França (11), Alemanya (18), Itàlia (19), Eslovènia (2) i Suïssa (56); han estat nomenats Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des del 2011.

Les excavacions dutes a terme en alguns dels llocs han aportat proves sobre l'estil de vida en els temps prehistòrics del neolític i l'edat de bronze a l'Europa alpina, i la forma en què les comunitats interaccionaven amb el seu entorn. Tal com es va declarar en la nominació, els assentaments són un grup únic de jaciments arqueològics excepcionalment ben conservat i amb una gran riquesa cultural, que constitueixen una de les fonts més importants per a l'estudi de les primeres societats agràries de la regió.

Al contrari de la creença popular, les cases no eren construïdes sobre l'aigua, si no en terrenys pantanosos propers. Eren construïdes sobre pilars per protegir-les contra les inundacions ocasionals. Com els llacs han augmentat de grandària al llarg dels segles, alguns dels pilars originals estan ara sota l'aigua, donant als observadors moderns la falsa impressió de que van estar sempre en aquesta situació.

Mapa

Llocs

Referències 

Patrimoni de la Humanitat a Europa
Patrimoni de la Humanitat a Alemanya
Patrimoni de la Humanitat a Suïssa
Patrimoni de la Humanitat a Àustria
Patrimoni de la Humanitat a França
Patrimoni de la Humanitat a Itàlia